RGG Ayas bezeichnet:
 RGG Ayas (Fernsehserie), türkische Fernsehserie
 Ayas (Film), türkischer Zeichentrickfilm (2013)